Spycraft peut désigner :
 Spycraft, un jeu de rôle basé sur le d20 System.
 Spycraft: The Great Game, un jeu vidéo de 1996.